Байденизм (англ. Bidenism) -   выражение из американского английского языка, обозначающее  забавные или комичные слова или фразы из речей и выступлений 46-го Президента США Джозефа Байдена.

Описание

В 2014 году журналист Джонатан Топаз из издания "Politico" отметил, что "непринужденный стиль Байдена сделал его, пожалуй, самым цитируемым человеком в Вашингтоне". В своей статье Топаз также перечислил 15 лучших байденизмов из профиля Байдена в "New Yorker". 

Журналист Эван Оснос из журнала "The New Yorker" заявил о том, что Байдену не нравились телесуфлеры, что привело к оплошностям, названным командой Барака Обамы "бомбами Джо". В частности, в издании был приведен следующий пример байденизма: "Ребята, я могу сказать вам, что я знал восемь президентов, трех из них близко". 

В детстве Байден серьезно заикался, и чтение вслух давалось ему намного труднее по сравнению с импровизированной речью.

Примеры байденизмов

 "Похоже, мы одни, так почему бы вам не называть меня мистер Президент, а я буду называть вас мистер премьер-министр". -  так Байден пошутил, будучи вице-президентом, в начале встречи с британским министром.

 "Я могу умереть счастливым человеком, не будучи президентом" -  в ответ на вопрос о его вступлении в президентскую гонку.

 "У нас есть такое представление, что каким-то образом, если вы бедны, вы не можете этого сделать. Бедные дети такие же умные и талантливые, как и белые дети".

Оценки

Мэтт Визер, обозреватель "Washington Post", отмечает, что Байден часто вставляет в выступления цитаты своих родственников, чаще всего своего отца, продавца автомобилей. "У моего отца было выражение: "Джоуи, не сравнивай меня со Всемогущим, сравни меня с альтернативой". 

Визер заявил, что трудно сказать, действительно ли все эти цитаты взяты из семьи Байдена: "...у его отца, казалось, было достаточно высказываний, чтобы соответствовать почти любым обстоятельствам — даже геополитические уроки".

Примечания

См. также 
 Бушизм

Крылатые выражения